Maria Amelia Burbon-Sycylijska – królowa Francuzów
 Maria Amelia Burbon (1779–1798) – infantka hiszpańska
 Maria Amelia Burbon-Sycylijska (1818–1857) – córka Franciszka I